Le qualificazioni del singolare del Liqui Moly Open 2021 sono un torneo di tennis preliminare disputate il 7 settembre 2021 per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a questi sono subentrati i Lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Giulia Gatto-Monticone (qualificata)
  Mona Barthel (ultimo turno)

  Tereza Mrdeža (qualificata)
  Katharina Hobgarski (qualificata)

Qualificate 

  Giulia Gatto-Monticone
  Yana Morderger

  Tereza Mrdeža 
  Katharina Hobgarski

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Liqui Moly Open 2021